Lyon — cidade francesa, cujo nome também é escrito como Lion
Lions Clubs International
Lion (filme) — filme de 2016

Desambiguação